

Patronyme
 Élie Antoine Octave Lignier, (1855-1916), est un botaniste français.
 Nicolas Lignier, (1809-1874), est un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme